Домус-де-Марія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія
 Домус-Чариш — вершина на Ай-Петринській яйлі, Крим